Qasigiaraarsuit bezeichnet:
 Qasigiaraarsuit (Bucht), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qasigiaraarsuit (Fjord), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland